Елюбаев:
 Елюбаев, Сагинтай Зекенович — казахский учёный в области агрохимии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. академик НАН РК.
 Елюбаев, Оспанбай — народный комиссар социального обеспечения КазССР апрель 1943 г. — март 1946 г.
 Елюбаев, Мади Сагинтаевич — депутат Мажилис а парламента Казахстана.

См. также 
 Елубаев